Алей:
 Алей — персонаж грецької міфології.
 Алей — річка в Алтайському краї Росії.
 Алей — місто в Лівані.